Гебремариам — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Гебре Гебремариам — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Гебремедхин Гебремариам — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Тигабу Гебремариам — эфиопский бегун на длинные дистанции.
Алана Гебремариам — белорусская активистка, политическая заключенная.